Allocreadioidea — надсемейство трематод в составе подотряда Xiphidiata.

История

Устаревшая классификация 
Согласно литературным данным, изначально надсемейство Allocreadioidea включало в себя пять семейств, среди которых:
 Allocreadiidae Looss, 1902;
  Ozaki, 1925;
 Brachycladiidae Odhner, 1905;
  Dollfus & Williams, 1966;
 Acanthocolpidae Lühe, 1906.
Японский исследователь Сатю Ямагути в 1971 году рассматривал в его составе три семейства: Allocreadiidae, Opecoelidae и Lepocreadiidae. Незадолго до Ямагути Кейбл в 1956 применил термин «аллокреадиоидный комплекс» (англ. allocreadioid complex), в состав которого он включил три надсемейства: Allocreadioidea, Opecoeloidea и Lepocreadioidea для трёх семейств Allocreadiidae, Opecoelidae и Lepocreadiidae соответственно. Выдающийся советский зоолог Константин Иванович Скрябин в 1966 в своей монографии подробно описал надсемейство Allocreadioidea, поддерживая классификацию Кейбла. В 1958 году Скрябин, Петров и Коваль расширили описание и понимание термина «аллокреадиоидный комплекс», который они обозначили как подотряд Allocreadiata, сделав надсемейство Allocreadioidea и входящее в него семейство Allocreadiidae типовыми для данного подотряда.

Источники 
 Yamaguti, S. (1971) Synopsis of digenetic trematodes of vertebrates, Vol. I. Keigaku, Tokyo, Japan, 1074 p.
 Скрябин К. И., Петров А. М., Коваль В. П. Подотряд Allocreadiata Skrjabin, Petrov et Koval, 1958 / Трематоды животных и человека. Т. 15. Ред.: К. И. Скрябин. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 73-818.

Трематоды